Самохваловичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Самохваловичи — агрогородок в Минском районе Минской области.
 Самохваловичи — деревня в Минском районе Минской области.